Nositelky jména Gertruda Babenberská:
 Gertruda Babenberská († 1150) – česká kněžna, dcera rakouského markraběte Leopolda III.
 Gertruda Babenberská († 1241) – durynská lantkraběnka, dcera rakouského vévody Leopolda VI.
 Gertruda Babenberská († 1288) – vévodkyně rakouská, štýrská, moravská, bádenská markraběnka, dcera Jindřicha Babenberského